Estación Luz o da Luz puede hacer referencia a:

Estación Luz, estación del metro de São Paulo.
Estación Luz, estación de tren de São Paulo.